Stacja robocza - każdy komputer przeznaczony do bezpośredniej pracy, (w odróżnieniu od serwera)
 Stacja robocza - elektroniczny instrument muzyczny, będący zintegrowanym modułem brzmieniowym (syntezatorem)
Cyfrowa stacja robocza - program komputerowy przeznaczony do pracy z dźwiękiem – nagrywania, montażu.

Przypisy